S-Лига 2012 () — семнадцатый сезон S-Лиги с момента его основания. Титул чемпиона защитил «Тампинс Роверс».

География участников

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 Официальный сайт S-Лиги
 Чемпионат Сингапура по футболу 2012 на rsssf.com
 Чемпионат Сингапура по футболу 2012 на soccerway.com

2012
Сингапур
Спорт в Сингапуре в 2012 году